La Grand Champions Cup di pallavolo femminile è una competizione di pallavolo che si svolge ogni quattro anni, l'anno dopo le Olimpiadi.

Creata nel 1993, lo scopo della Grand Champions Cup è quello di non lasciare nessun anno senza una competizione mondiale FIVB: la manifestazione è l'unica a non assegnare punti validi per il ranking mondiale.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni